Möll steht für:
 Möll, Fluss in Kärnten, Österreich

Möll ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Möll (1879–?), deutscher Architekt
 Martin Möll (1972–2019), Schweizer Fotograf
 Richard Möll (1927–2013), deutscher Sportlehrer und -funktionär

Sonstiges:
 Möll Spur, Felssporn im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Moll (Begriffsklärung)
 Mol (Begriffsklärung)